Клаудија Августа (лат. Claudia Augusta, 21. јануар 63. — април 63.) била је римска принцеза, односно једино дете цара Неронa. Родила ју је царица Попеја Сабина недуго након венчања. Нерон је био одушевљен њеним рођењем, због чега је њој и њеној мајци дао титулу августе и одржао игре у Клаудијину част. Међутим, умрла је од болести, само некилико месеци касније. Нерон и Попеја су били у дубокој жалости због њене смрти. Нерон ју је прогласио божанством. Храм и свештеници су изабрани недуго након тога.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 Новчић са њеним ликом се може видети на 

Рођени 63.
Умрли 63.
Династија Јулијеваца-Клаудијеваца
Деификовани
Римљани